Satírik je oseba, ki deluja na področju satire.

Satiriki delujejo na mnogih področjih:
 književnost,
 gledališče,
 radio,...

Glej tudi 
 seznam satirikov
 komik
 komedijant

Satira

Umetniški poklici